Kiss Máté (1988) labdarúgó, kapus
 Kiss Máté (1991) labdarúgó, középpályás